Guadalajara steht für folgende geographischen Objekte:

in Mexiko:
 Guadalajara (Mexiko), Stadt in Mexiko
 Municipio Guadalajara, Verwaltungseinheit im Bundesstaat Jalisco

in Spanien:
 Guadalajara (Spanien), Stadt in Spanien
 Provinz Guadalajara, Provinz in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha

in Kolumbien:
 Guadalajara de Buga, vollständiger Name von Buga (Kolumbien), Stadt in Kolumbien

Guadalajara steht für:
 Guadalajara (Band), österreichische Musikgruppe
 Guadalajara (Lied), Lied von Pepe Guízar (1937)